Bolibar est un nom d'origine basque, composé de boli(n) (moulin) et -ibar (vallée) et qui signifie « vallée du moulin ». Bolibar est la graphie actuelle en basque unifié et  ou Bolivar sont des graphies traditionnelles.

Toponyme 

 Espagne
 Bolibar est un village de Vitoria-Gasteiz dans la province d'Alava ;
 Bolibar est un quartier d'Eskoriatza dans la province du Guipuscoa ;
 Bolibar est un quartier de Ziortza-Bolibar, dans la province de Biscaye, dans la communauté autonome du Pays basque.
 Ziortza-Bolibar est une commune de Biscaye.

Patronyme 

 Santiago Castroviejo Bolibar est un botaniste espagnol.

Autre 
 Le Marquis de Bolibar est un roman de Leo Perutz paru en 1920, traduit en français en 1930.

Toponymie basque
Patronyme basque